Contea di Lincoln o Lincoln County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Lincoln – Arkansas
 Contea di Lincoln – Carolina del Nord
 Contea di Lincoln – Colorado
 Contea di Lincoln – Dakota del Sud
 Contea di Lincoln – Georgia
 Contea di Lincoln – Idaho
 Contea di Lincoln (Louisiana)
 Contea di Lincoln – Kansas
 Contea di Lincoln – Kentucky
 Contea di Lincoln – Maine
 Contea di Lincoln – Minnesota
 Contea di Lincoln – Mississippi
 Contea di Lincoln – Missouri
 Contea di Lincoln – Montana
 Contea di Lincoln – Nebraska
 Contea di Lincoln – Nevada
 Contea di Lincoln – Nuovo Messico
 Contea di Lincoln – Oklahoma
 Contea di Lincoln – Oregon
 Contea di Lincoln – Tennessee
 Contea di Lincoln – Virginia Occidentale
 Contea di Lincoln – Washington
 Contea di Lincoln – Wisconsin
 Contea di Lincoln – Wyoming